Василий (Вильгельм) Антонович Канский (а, Моравская марка, Австрийская империя — после 1921, Ростов-на-Дону) — российский учёный и государственный чиновник чешского происхождения, действительный статский советник, ,  и , ; директор Вологодской губернской мужской гимназии, инспектор по делам печати в Ростове на Дону, военный цензор.

Биография 

Успешно окончил Карлов университет в городе Праге после чего, движимый идеей панславизма приехал в Российскую империю и в 1875 году принял русское подданство.

11 ноября 1875 года поступил на государственную службу. Занимал должность директора Вологодской губернской мужской гимназии и состоял членом Вологодского уездного комитета о народной трезвости. Помимо этого он был председателем правления общества вспомоществования нуждающимся ученикам Вологодской гимназии и членом правления общества вспомоществования нуждающимся ученицам Вологодской Мариинской женской гимназии.. Около 1888—1889 годов служил преподавателем Седьмой гимназии в Санкт-Петербурге.

28 июня 1907 года Василий Антонович был причислен к Министерству внутренних дел и откомандирован в Главное управление по делам печати Российской империи. 17 июля того же года был направлен в Ростов-на-Дону исполняющим обязанности инспектора по делам печати, а 1 января 1908 года ему был пожалован чин действительного статского советника с утверждением в должности. В апреле 1917 года, в связи с ликвидацией ведомства, Василий Антонович Канский был освобождён от занимаемой должности.

В годы гражданской войны 1917—1922 гг. Канский работал учителем в Ростове-на-Дону и вскоре умер.

За время службы В. А. Канский был удостоен орденов Святого Владимира 4-й степени (1903), Святой Анны 2-й степени (1900) и Святого Станислава 2-й степени (1894).

Будучи членом «Общества классической филологии и педагогики», участвовал в переводе и редактировании «Реального словаря классических древностей» Фридриха Любкера.

Избранные труды

Примечания

Литература 
 Государственный архив Ростовской области (ГА РО). Ф. 116 (личный фонд В. А. Канского).

Педагоги Вологодской гимназии
Действительные статские советники